Ståndare kan avse 

Ståndare – hanorgan i en växt
 Ståndare (uniform) – hög plym använd som prydnad på hjälm eller uniformsmössa